Базилика Максенция и Константина в Риме
 Базилика Константина в Трире